Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 wurden im Skispringen der Männer vier Wettbewerbe ausgetragen. Sowohl auf der Normal- als auch der Großschanze gab es jeweils einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 10 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern. Die Sprünge der vorqualifizierten Springer wurden nicht mit Haltungsnoten bewertet und werden deshalb in den folgenden Tabellen gesondert aufgeführt.

Einzelspringen Normalschanze HS106

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 25. Februar 2011 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 26. Februar 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Einzelspringen Großschanze HS134

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 3. März 2011 ausgetragen.

Vorqualifizierte Springer
Die vorqualifizierten Springer absolvierten im Rahmen der Qualifikation einen Sprung mit verkürztem Anlauf und ohne Notenwertung.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 3. März 2011 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS106 
Der Wettkampf wurde am 27. Februar 2011 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Mannschaftsspringen Großschanze HS134 
Der Wettkampf wurde am 5. März 2011 ausgetragen. Aus Witterungsgründen konnte nur ein Wertungsdurchgang absolviert werden.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021
 Teamwettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 19. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2011
Skispringen (Norwegen)